Опсада Родоса може да се односи на:

 Опсаду Родоса 305. године п. н. е.—Деметријусов покушај да разбије савез између Родоса и Египта.
 Опсаду Родоса 1480. године—Први османски покушај заузимања Родоса. 
 Опсаду Родоса 1522. године—Други османски покушај заузимања Родоса и његов пад.
Опсада Родоса је назив опере Вилијема Давенента.